Оливейра може да се отнася за:
 Алберту ди Оливейра (1857-1937), бразилски поет
 Андерсон Луиш де Абреу Оливейра (р. 1988), бразилски футболист
 Едвалдо Оливейра (р. 1982), бразилски боксьор
 Денилсон де Оливейра (р. 1977), бразилски футболист

Вижте също 
 Антониу ди Оливейра Салазар
 Луиш ди Оливейра Гонсалвиш